Hennthal ist der Ortsname von

 Hennthal (Bad Birnbach), Ortsteil des Marktes Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hennthal (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Hennthal (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Hennethal